STI é um acrónimo que pode designar: 

 Sony–Toshiba–IBM, o consórcio que desenvolveu em conjunto o microprocessador Cell
 Sega Technical Institute
 Subaru Tecnica International, a divisão de desportos motorizados da Fuji Heavy Industries
 STI, peça de bicicleta (freio e trocador de marchas aglutinados).

Desambiguação